Пронино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Сидоровского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Сидоровский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 56 км, до центра муниципального образования Сидорово — 8 км. Ближайшие населённые пункты — Алферово, Черняево, Илюшкино.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Пронино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района